Los apellidos Fernández Ochoa pueden hacer referencia a alguna de las siguientes personas:
 Francisco Fernández Ochoa. Deportista español
 Blanca Fernández Ochoa. Deportista española, hermana del anterior.